LAC může znamenat:

 Lockheed Aircraft Company – americký letecký výrobce, později Lockheed Corporation
 Los Angeles County – okres Los Angeles
 Lunar Astronautical Chart – technika stínované kresby měsíčního reliéfu vyvinutá v 60. letech 20. století v USA v měřítku 1:1 000 000
 Lossless Audio Codec - bezeztrátová komprese zvuku, typicky Free Lossless Audio Codec
 Location Area Code – kód oblasti umístění v mobilních sítích

Zkratky